«Неско́рена» — назва кількох художніх творів:
 Нескорена — роман і трилогія американської письменниці Вероніки Рот;
 Нескорена — оповідання англійського письменника Сомерсета Моема;
 Нескорена — п'єса Торбіна Беттса, поставлена за однойменним оповіданням Сомерсета Моема.

Див. також 
Нескорений